Gerg kan avse:

Personer
 Annemarie Gerg (* 1975), tysk tidigare utförsskidåkerska
 Blasius Gerg (1927–2007), tyska akademiska skulptör
 Hilde Gerg (* 1975), tidigare professionell tysk alpinskidåkare
 Michaela Gerg-Leitner (* 1965), tysk tidigare utförsskidåkerska